Чембало — стародавнє місто в Криму (нині один із районів Севастополя).
 Чембало (фортеця) — фортеця в стародавньому місті Чембало.
 Чембало — назва (від ) музичного інструмента клавесина, попередника сучасного фортепіано. У XVII-XVIII століттях чембало входило до складу оперного або ораторіального оркестру, супроводжуючи  виконання речитативів.